Les mots gracioso (masculin) et graciosa (féminin) sont les deux formes au singulier d'un adjectif espagnol ou portugais signifiant « joli, attrayant » ou bien « drôle, comique ». En espagnol, gracioso est aussi un nom signifiant « bouffon ».

Les mots graciosus (masculin), graciosa (féminin) et graciosum (neutre) sont des déclinaisons (notamment du nominatif singulier) d'un adjectif du latin scientifique signifiant « joli, gracieux ».

Sciences et techniques 
 En taxonomie, les mots graciosus et graciosa sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces d'animaux. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : graciosus, graciosa.

Sciences humaines et sociales 
 Le siège de Graciosa est une opération militaire lancée en 1489 par le sultan wattasside Mohammed ach-Chaykh afin de prendre la , alors encore en construction.

Culture et société 
 L'Alborada del gracioso (« Aubade du bouffon » est la quatrième pièce des Miroirs pour piano de Maurice Ravel (1905).
  est une ancienne place forte du Maroc portugais, au nord d'Assilah.

Toponyme

Brésil 
 , un district municipal de Paranavaí (Paraná) ;
 la , nom usuel de l'autoroute PR-410 reliant Quatro Barras à Antonina et Morretes (Paraná) ;

Cap-Vert 
 le monte Graciosa, troisième sommet () de l'île de Santiago (Cap-Vert), situé dans la municipalité de Tarrafal, au nord-ouest de l'île ;

Espagne 
 La Graciosa, une petite île de l'archipel de Chinijo (îles Canaries), rattachée administrativement à la commune de Teguise (Lanzarote) ;

Portugal 
 Graciosa, une île de l'archipel des Açores ;
 Santa Cruz da Graciosa, une petite ville sur cette île, siège d'une freguesia et d'un município portant le même nom (le município occupe la totalité de l'île).

Épithète spécifique